

Persone 

David Hay (1948), allenatore di calcio ed ex calciatore scozzese
David Hay (1983), ex calciatore neocaledoniano
David Hay, politico neozelandese